Сборная Словакии по шахматам представляет Словакию на международных шахматных турнирах. Контроль и организацию осуществляет Словацкая шахматная федерация. Наивысший рейтинг сборной — 2596 (2010).

Международные турниры

Статистика

Состав сборной

Состав сборной 2012

Гвардейцы 
Чаще других за сборную выступали: 
 На шахматных олимпиадах: Любомир Фтачник — 9 раз.
 На командных чемпионатах Европы: Любомир Фтачник и Игор Штол (оба по 3 раза)

Трансферы 
Ранее за сборную Чехословакии играли несколько словацких шахматистов: 

 Ян Плахетка (1970, 1974, 1977—1986, 1989) 
 Любомир Фтачник (1980—1992) 
 Игор Штол (1989—1992)

Достижения

Индивидуальный зачёт 
Наиболее успешные игроки сборной:
 На шахматных олимпиадах: Павол Пчола  2-я резервная доска (1996)
 На командных чемпионатах Европы: Геннадий Тимощенко  3-я доска (1997)

Примечания

Ссылки 

Ш
С
Шахматы в Словакии